Alain Giletti (1939) – pattinatore artistico su ghiaccio francese
 Emilio Giletti (1929-2020) – imprenditore e pilota automobilistico italiano
 Massimo Giletti (1962) – giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano